Szakács László (1953) zenész, dobos
 Szakács László (1961) színész
 Szakács László (1975) jogász, politikus, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője